Kuskokwim – fiume dell'Alaska
Kuskokwim – montagne dell'Alaska